Eleonore von Kastilien ist der Name folgender Personen:

 Eleonore von Kastilien († 1244), Königin von Aragón
 Eleonore von Kastilien (1241–1290), Königin von England
 Eleonore von Kastilien (1307–1359), Königin von Aragón
 Eleonore von Kastilien (1363–1416) (~1363–1415/1416), Königin von Navarra
 Eleonore Urraca von Kastilien (1374–1435), Königin von Aragón, Sizilien und Sardinien
 Eleonore von Kastilien (1498–1558), Königin von Portugal und von Frankreich